Xanabad – centro abitato del distretto di Xocalı, in Azerbaigian
 Xanabad – centro abitato del distretto di Yevlax, in Azerbaigian
Khanabad  nome alternativo di Xonobod, città della provincia di Andijan  in